

Mitologia 
 Alcioneo – personaggio della mitologia greca, il capo dei giganti nella Gigantomachia, ucciso da Eracle
 Alcioneo – personaggio della mitologia greca, figlio unico di Diomo e di Meganira
 Alcioneo – personaggio della mitologia greca. Un altro nome di Ischi, amante di Coronide e padre di Asclepio
 Alcioneo – personaggio della mitologia greca, un combattente Etiope che accompagnò Memnone alla guerra di Troia
 Alcioneo – figlio del re macedone Antigono II Gonata

Note